Wireman ist die Bezeichnung:
 des englischen Ausdrucks für Telegrafenbeamter
 Philadelphia Wireman, US-amerikanische anonyme Künstler 

Siehe auch:
 Allen Wireman Branch, ein Fluss im US-Bundesstaat Kentucky